Albares puede hacer referencia a:

Albares, municipio de la provincia de Guadalajara;
Albares de la Ribera, localidad del municipio de Torre del Bierzo, provincia de León;
Las Ventas de Albares, localidad del municipio de Torre del Bierzo, provincia de León;
Albares, lugar de la parroquia de San Xoán de Pena, concello de Lugo, provincia de Lugo;
Albares, lugar de la parroquia de Santa Cruz do Valadouro, concello de O Valadouro, provincia de Lugo.